Кайлахун () — город на юго-востоке Сьерра-Леоне, на территории Восточной провинции. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, к югу от реки Макона, вблизи границы с Гвинеей, на расстоянии приблизительно 285 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 303 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 9 054 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народности менде.

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельское хозяйство.
Ближайший аэропорт расположен в городе .

Примечания 

Города Сьерра-Леоне